Sorlaci (Foča, BiH)
Sorlaci (Foča-Ustikolina, BiH)